Sachsenhausen (Oranienburg), barri d'Oranienburg, Alemanya.
 Camp de concentració de Sachsenhausen, camp de concentració
 Sachsenhausen (Frankfurt), barri de Frankfurt del Main, Alemanya.
 Sachsenhausen (Turíngia), municipi del districte de Weimarer Land